Jean-François Mocquard ;
 François Mocquard.